A Softex (Associação para Promoção da Excelência do Software Brasileiro) é uma Organização Social Civil de Interesse Público (OSCIP) que desenvolve desde 1996 ações para promover a melhoria da competitividade da Indústria Brasileira de Software, Serviços de TI e Comunicações. Gestora do Programa para Promoção da Excelência do Software Brasileiro – Programa Softex, considerado prioritário pelo Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC), com 22 Instituições de Ciência e Tecnologia (ICT) credenciadas, e coordenadora do Programa de Empreendedorismo SUFRAMA do Ministério da Economia, a Softex atua em prol do desenvolvimento do setor e da indústria de TIC, criando, promovendo e executando iniciativas no âmbito nacional e internacional. Com sede em Brasília e em Manaus, a entidade beneficia cerca de 4 mil startups e mais de 6 mil empresas, e coordena o Sistema Softex composto por 21 agentes regionais.

Diretrizes 
As seguintes diretrizes pautam o trabalho da SOFTEX:
 disseminação e auxílio à implantação das melhores práticas em desenvolvimento de software;
 capacitação de recursos humanos para o setor;
 auxílio à obtenção de recursos financeiros junto a fontes públicas e privadas;
 produção e disseminação de informações qualificadas sobre a indústria brasileira de software e serviços de TI;
 apoio ao empreendedorismo e à inovação;
 formulação de políticas de interesse do setor;
 apoio à criação e ao desenvolvimento de oportunidades de negócios tanto no Brasil como no exterior.

Áreas de Atuação 

 Capacitação 
 Inovação 
 Inteligência 
 Internacional 
 Investimentos 
 Qualidade

Portfólio de Execução  
Para evoluir durante todos estes anos, a Softex se reinventa a cada dia, mantendo a dedicação que transparece em uma lista de conquistas, na qual a principal delas é atuar em prol do desenvolvimento do setor, promovendo iniciativas de apoio, desenvolvimento, promoção e fomento para impulsionar a Indústria Brasileira.

A seguir alguns projetos e programas executados pela instituição:

 MPS.BR - Melhoria de Processos do Software Brasileiro 
 TechD
 Conecta Startup Brasil 
 Brasil IT+
 Brasil mais TI 
 BNDES Direto 10
 Programa Prioritário de Fomento ao Empreendedorismo da SUFRAMA (Superintendência da Zona Franca de Manaus) 
 Export Day 
 Inova Farm
 TI de Impacto
 WAMPS  
 Inrernational WAY 
 IWay Growth Mindset
 Inova Maranhão
 Startup Brasil 
 Lean Innovation Assessment Softex

Ligações externas 
 Site oficial da Sociedade SOFTEX

Empresas de informática do Brasil
Instituições governamentais do Brasil
Associações comerciais do Brasil